Osoby o tym nazwisku:
 John Rawls – amerykański filozof polityczny
 Katherine Rawls – amerykańska skoczkini do wody oraz pływaczka, olimpijka
 Lou Rawls – amerykański piosenkarz i aktor głosowy, filmowy i telewizyjny

Inne o tej nazwie:
 (16561) Rawls – planetoida z pasa głównego asteroid